Kauffman kan avse:

Efternamn
Calvin Henry Kauffman (1869-1931), amerikansk mykolog.
Marta Kauffman (1956-), amerikansk manusförfattare och producent

Sport
Kauffman Stadium, basebollsarena i Kansas City, USA

Geografi
Mount Kauffman, ett berg i Antarktis
Kauffman Glacier, en glaciär i Antarktis

Botanik
Auktorsförkortning för Calvin Henry Kauffman (1869-1931)

Se även
Kauffmann
Kaufman (olika betydelser)
Kaufmann